Morin est un fabricant et distributeur de produits pour animaux de compagnie, dont le siège social se situe à Montlhéry, en Île-de-France.

Présentation de l'entreprise 
Les établissements Morin sont une société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 354076895 au registre du commerce français. Active depuis 42 ans, l’entreprise réalise et commercialise des produits pour animaux domestiques dans 20 pays. Dotée d’une animalerie physique et d’un site de vente en ligne, Morin fournit les particuliers, les professionnels, les forces de l’ordre, les clubs canins, et les brigades cynophiles françaises et internationales. 

Le fondateur de l’entreprise, Maurice Morin, a pratiqué le sport canin pendant 58 ans. Il a notamment été sacré champion de France de travail en Campagne en 1976. Il a aussi été président du club canin de St Geneviève / Fleury Mérogis de 1990 à 1995.

Historique 
 1965 : création du premier costume de protection au mordant, sans cuir et sur mesure ;
 1980 : début de l’activité en tant qu’artisan ;
 1990 : déménagement, ouverture de l’animalerie Morin dans l’Essonne ;
 1995 : agrandissement des locaux et optimisation de l’espace de stockage pour accueillir plus de marchandises ;
 1995 : lancement d’une activité de grossiste, import et export en accessoires et nourriture pour animaux domestiques ;
 1997 : création du premier site web et début de la vente en ligne de fournitures et accessoires ;
 2019 : déménagement dans les nouveaux locaux, plus grands, à Montlhéry, dans l’Essonne (91) ;
 2021 : agrandissement de l’entrepôt de stockage et acquisition de foncier afin de poursuivre le développement de l’activité sur les prochaines années.

Rayonnement international 
L’entreprise Morin commercialise ses produits dans 20 pays, dont la France, la Suisse, le Danemark, le Luxembourg, la Finlande, les USA, la Pologne, la Hongrie, les Emirats Arabes Unis, la Thaïlande et Cuba.

Auprès des clubs canins, parcs et refuges 
Morin S.A. est fournisseur officiel des clubs d’éducation canine français, du zoo parc de Beauval, de la S.P.A, de Disneyland Paris, du parc du Futuroscope, du parc national de la Réunion, de Vulcania.

Auprès des forces de l'ordre 
L'entreprise fournit les armées, la police, gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des services pénitentiaires, du RAID ou encore du GIGN. Morin est également fournisseur agréé par l’OTAN et distributeur officiel pour les ministères de la Hongrie, du Liban, d’Iran, de Pologne, des ambassades de Colombie, d’Argentine et du Koweït. Morin est aussi fournisseur officiel des polices des Emirats Arabes Unis, de la Suisse, de Finlande, Lettonie, Tunisie, Cuba, Brésil, Luxembourg, Danemark et de la gendarmerie d’Algérie.

Liens externes 

 Morin France

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en France
Entreprise familiale
Entreprise fondée en 1980